A Phonag Records é uma gravadora da suíça localizada em Villeneuve, Suíça. Foi fundada em 1960 como Phonag AG e fornecia LPs, fitas de vídeos e jogos eletrônicos como Pac-Man, que se tornou o jogo mais vendido na Suíça fazendo da Phonag a principal gravadora do país.

A gravadora lançou diversos cantores como Bastian Baker, e distribui álbuns e singles de artistas consolidados como DJ Antoine e Tanita Tikaram. Em 2011, de acordo com os dados da IFPI Schweiz cerca de 63% das vendas digitais na Suíça foram do selo da Phonag Records.

Artistas que passaram pela gravadora ou são da gravadora 
DJ Antoine
Bastian Baker
Tanita Tikaram
Joe Jackson

Phonag Records